Paweł Skwierawski "Paulus" (ur. 20 września 1973 w Warszawie) – dziennikarz muzyczny, muzyk, basista, kompozytor.

Działalność dziennikarska i pokrewna 
Od 1990 roku dziennikarz Programu IV Polskiego Radia, później przekształconego w Polskie Radio Bis. Zaczynał współpracę od prowadzenia audycji Muzyka Nastolatków. W późniejszych latach prowadził wiele innych autorskich programów publicystycznych i muzycznych. Był współtwórcą sukcesu kultowej audycji Mocne Nocne. Przeprowadził wywiady m.in. z grupami Iron Maiden i Testament. Występował jako gość w programach TVP. Okazjonalnie pisał artykuły do prasy muzycznej. Ponadto komponował i tworzył radiowe sygnały oraz spoty reklamowe. Zasiadał w jury konkursów muzycznych, min. Union Of Rock w Węgorzewie.

Działalność muzyczna 
Od 1990 roku grał i nagrywał z wieloma warszawskimi zespołami metalowymi, min.: Cydhie Genoside, Exorcist i Deadication.

Edukacja 
Ukończył XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu Exorcist

Polscy basiści metalowi
Polscy dziennikarze radiowi
Urodzeni w 1973